Innocent puede referirse a:

Nombre 
 Innocent, nombre de pila de varón, variante francesa de Inocencio,

Literatura y cine 
 Innocent (1998), película de Costa Natsis (en);
 Innocent (2013), serie de manga histórico escrito por Shinichi Sakamoto;

Música 
 Innocent (2002), canción de Our Lady Peace;
 Innocent (2009), canción de Stereophonics;
 Innocent (2010), canción de Taylor Swift.
 Innocents (2013), álbum de Moby.